Benoît Rittaud, enseignant-chercheur en mathématiques climatosceptique
Chantal Rittaud-Hutinet,  professeure des universités française
Jacques Rittaud-Hutinet,  écrivain français